La Serie B 1994-1995 è stata la 63ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 4 settembre 1994 e l'11 giugno 1995 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giovanni Pisano () con 21 reti.

Avvenimenti 
Nel primo campionato cadetto con tre punti per ogni vittoria, si affermò il neoretrocesso , trascinato dalla coppia offensiva composta dal giovane attaccante Filippo Inzaghi e dall'esperto centravanti Antonio De Vitis. Gli emiliani si classificarono primi davanti all', che risalì anch'essa in Serie A dopo appena dodici mesi.

Le restanti posizioni di vertice furono, abbastanza clamorosamente, ad appannaggio del  e dell'. Al giro di boa, queste erano, rispettivamente, al decimo e al quattordicesimo posto ed ebbero modo di rifarsi nel girone di ritorno: invertendo quindi la rotta, contro ogni pronostico, i berici riuscirono a tornare in massima categoria dopo sedici anni, anche con vittorie di largo punteggio, mentre gli orobici, in seguito a un difficile avvio che li aveva relegati ai margini della zona retrocessione, ritornarono pure loro dopo un solo anno, rendendosi protagonisti di un'impronosticabile rimonta: i nerazzurri si unirono in extremis al gruppo delle promosse, superando, nello scontro diretto, la sorprendente e ambiziosa  del capocannoniere Giovanni Pisano, in una gara che i neopromossi campani erano obbligati a vincere, quando i bergamaschi avevano a disposizione due risultati su tre. Sotto di una lunghezza dalla Salernitana si trovava l', che, rispetto all'anno precedente, fece meglio in campionato e arrivò inoltre, nella sua stessa stagione, semifinalista nella Coppa-Anglo-Italiana.

Considerate sfavorite ai nastri di partenza, giunsero invece alla salvezza la  e il debuttante , quest'ultimo all'epoca una semisconosciuta realtà di provincia, rappresentante di un piccolo borgo veronese; sul finire del girone di andata i pugliesi occuparono addirittura il secondo posto, mentre i veneti rimasero imbattuti nelle prime stracittadine contro l'allora più noto , che, dopo essere stato capolista nelle prime giornate, all'inizio del girone di andata, chiuse nel centro-classifica. Salvezze anticipate furono raggiunte dal neopromosso  trascinato dalle reti del bomber Giovanni Cornacchini, quale miglior rigorista e secondo nella classifica marcatori appena dietro a Pisano in questa edizione di Serie B, dal  sempre di Dario Hübner, dal  di una giovane affermazione Christian Vieri (poi passato ai neopromossi atalantini) e, senza troppi patemi, anche dal  e dal .

In coda si registrarono le discese in Serie C1 del , che, già retrocesso dalla Serie A l'annata precedente, ripiombò in terza serie a distanza di due decenni, del neopromosso , di un' giunto ormai alla fine di un ciclo (nel corso della stagione i marchigiani furono colpiti anche dalla scomparsa dello storico presidentissimo Rozzi) e, infine, dell': seppur i granata avessero vinto all'ultima giornata contro il  di Alberto Zaccheroni, che conseguì l'obiettivo della permanenza nonostante i 9 punti di penalizzazione in classifica (per inadempienze finanziarie), il loro trionfo venne vanificato da una contemporanea vittoria della rivale , contro un Piacenza già certo della promozione in Serie A e, inoltre, dell'aritmetica vittoria del torneo, sopravanzando gli acesi di un solo punto.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1995-1996.
      Retrocessa in Serie C1 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo a pari punti in zona promozione o retrocessioni fra una pluralità di squadre, si utilizza la classifica avulsa per determinare i due club fra cui disputare uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Cosenza ha scontato 9 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994